Divizia A (1987/1988) – 70. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Steaua Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Victor Pițurcă, który w barwach klubu Steaua Bukareszt strzelił 34 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii